Claudio Sebastián Flores Banegas (Colonia del Sacramento, 10 de maio de 1976) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como goleiro.

Carreira 
Claudio Floresse profissionalizou no 	Peñarol.

Seleção 
Claudio Flores integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em quarto lugar.

Títulos

Clubes
 Peñarol
 Primera División Uruguaya: 1995, 1996, 1997, 1999
 Lanús
 Primera División Argentina: Apertura 2007

Naturais de Colônia do Sacramento
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997